Jméno a příjmení Tomáš Staněk má více nositelů:

 Tomáš Staněk (* 1952) – český historik a politik
 Tomáš Štěpánek (anglista) (* 1963) – český anglista, překladatel a tlumočník
 Tomáš Staněk (atlet) (* 1991) – český atlet, vrhač